Lee Young-Jin (Seul, 27 de outubro de 1963) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, meio-campo, atualmente é treinador.

Carreira 
Lee Young-jin fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1990 e 1994.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Treinadores de futebol da Coreia do Sul
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do FC Seoul
Futebolistas do Oita Trinita
Treinadores do Daegu FC
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol